Venohr ist der Familienname von:

 Albert Venohr (1902–1979), deutscher Schauspieler
 Bernd Venohr (* 1959), deutscher Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor
 Wolfgang Venohr (1925–2005), deutscher Journalist